

Patronyme 

 Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962), philosophe américain
 Ben Lovejoy (né en 1984), joueur de hockey sur glace américain
 Elijah Parish Lovejoy (1802-1837), journaliste et abolitionniste américain
 Frank Lovejoy (1912-1962), acteur américain
 Ray Lovejoy (1939-2001), monteur britannique
 Terry Lovejoy (né en 1966), astronome amateur australien
 Thomas Lovejoy (1941-2021), biologiste américain

Divers 
 Lovejoy, localité de l'État de Géorgie (États-Unis), site de la bataille de Lovejoy Station () durant la Guerre de sécession
 Colonnes Lovejoy, colonnes ayant soutenu le viaduc Lovejoy à Portland
 Lovejoy, titre original de la série télévisée britannique Les Règles de l'art diffusée entre 1986 et 1994
 Le révérend Lovejoy, personnage de la série télévisée Les Simpson

 Six comètes furent découvertes par Terry Lovejoy et portent par conséquent son nom. Voir